Vrijeschoolonderwijs, onderwijs op antroposofische basis (Steinerschool), in Nederland vrijeschool genoemd.
 Een school in België die niet door de overheid is ingericht. De meeste vrije scholen zijn confessionele scholen op rooms-katholieke grondslag. Er zijn ook niet-confessionele vrije scholen. Zie onderwijsnet.